
Dvor je lahko:

 dvor, utrjena grajska stavba, bivališče vladarja

Naselje

Slovenija 

 Dvor, Mestna občina Ljubljana
 Dvor, Občina Šmarje pri Jelšah
 Dvor, Občina Šmartno pri Litiji
 Dvor, Občina Žužemberk
 Dvor pri Polhovem Gradcu 
 Dravski Dvor
 Pesniški Dvor
 Stari Dvor
 Bavarski dvor, del središča Ljubljane

Avstrija (Koroška) 

 Dvor, pri Dobrli vasi, nem. Hof, tržna občina Dobrli vasi
 Dvor, pri Šmihelu, nem. Hof, občina Šmihel pri Pliberku
 Dvor, pri Vrbi, nem. Hof, tržna občina Vrba ob Vrbskem jezeru
 Dvor, pri Vrbo, nem. Kranzlhofen, tržna občina Vrba ob Vrbskem jezeru
 Dvorče, pri Šentjurju na Zilji, nem. Wertschach, tržna občina Čajna v Ziljski dolini
 Dvorec, pri Maloščah, nem. Höfling, tržna občina Bekštanj
 Dvorec, pri Hodišah, nem. Höflein, občina Hodiše
 Dvorec, pri Radišah, nem. Schwarz, občina Žrelec
 Škofji Dvor, pri Timenici, nem. Pischeldorf, tržna občina Štalenska gora

Hrvaška 

 Dvor, Sisaško-moslavinska županija

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška
Naselja na Hrvaškem